Ukrajina je na Pesmi Evrovizije prvič nastopila leta 2003. Tedaj jo je zastopal pevec Oleksander Ponomarjov ter zasedel 14. mesto. Na tekmovanju je zmagala trikrat, leta 2004 s pesmijo Wild Dances in predstavnico Ruslano, leta 2016 s pesmijo Džamale 1944 in leta 2022 s pesmijo skupine Kaluš Stefanija. V letih 2005 in 2017 je Pesem Evrovizije zato potekala v ukrajinski prestolnici Kijev. 

Evrovizije se Ukrajina ni udeležila leta 2015 zaradi finančnih težav, povezanih s politično krizo v državi, in leta 2019 zaradi zapletov pri izboru izvajalca. Od uvedbe polfinalnega izbora je Ukrajina edina država, ki se je uvrstila v finale vsake Evrovizije, na kateri je nastopila.

Ukrajinski predstavniki 

Ukrajinska glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije